Хунарли () / Цакури (, ) — село в Ходжавендском районе Азербайджана.

Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, контролировавшей село с начала 1990-х до 2020 года, располагалось в Гадрутском районе НКР.

Название 
20 ноября 2020 года Милли Меджлиса Азербайджанской Республики принял законопроект «О переименовании села Цакури Ходжавендского района Азербайджанской Республики в село Хунарли».

География 
Село находится в низменности, его площадь составляет 307,4 га., из которых 241,68 га. имеют сельскохозяйственное назначение, а на 32,9 га. — лесные угодья. Оно отличается особым микроклиматом благодаря своим прекрасным яблоневым, грушевым, тутовым и ореховым садам. Из полезных ископаемых в районе села имеется исландский шпат.

История 
7 ноября 2020 года президент Азербайджана объявил об «освобождении от оккупации» села вооружёнными силами Азербайджана. На следующий день Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры, на которых, как утверждает, запечатлено село Цакури под контролем Азербайджана.

Население 
По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 436 человек (83 хозяйства), все — армяне.

Население села Цакури по данным на 2005 год составляло около 100 человек, живших в 28 домашних хозяйствах. Жители в основном занимались сельским хозяйством, скотоводством и земледелием. В Цакури имелись, дом культуры, пункт медицинской помощи. Водa в деревню подается системой самотечного водоснабжения, питающейся из двух источников — Акна и Нерсеса. Село обеспечено электричеством, телевизионным и радиосигналом, также доступны проводная и беспроводная телефонная и Интернет-связь.

Историко-культурные памятники 
Самый главный исторический и религиозный памятник в селе — бывший монастырский комплекс «Цахкаванк» XII века, от которого уцелела церковь «Сурб Аствацацин» («Святой Богородицы»). Она по самому древнему хачкару датируется 1198 г. и отличается великолепным круглым порталом 1682 г. Церковь представляет собой шедевр средневековой армянской архитектуры и культуры в Арцахе и вошла в энциклопедическое произведение Ш. М. Мкртчяна по историко-культурным памятникам Арцаха.

Другие исторические памятники в селе включают: сельское кладбище (XVII—XIX вв.), родник (XIX в.), камень-крест (хачкар), XVII в. и развалины Пткатахского монастыря (1670 г.) чуть за пределами деревни. Всего в Цакури зарегистрировано пять памятников культуры.

Мeждународная группа благотворителей с 2010-х годов ведет предварительные работы по проекту реконструкции церкви «Святой Богородицы» в Цакури и собирает пожертвования.

В июле 2013 г. архиепископ Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви Паргев Мартиросян благословил проект по восстановлению культурно-исторического памятника. Реконструкция церкви была признана благотворительным проектом со стороны Министерства труда, социального обеспечения и переселения Республики Арцах, и строительные работы начались в мае 2019 г. Министерство культуры, туризма и по делам молодежи следит за ходом и качеством строительных работ по первому (внешнему) этапу реконструкции совместно с Государственной службой по техническому надзору. Второй (внутренний) этап реконструкции частично финансируется с помощью краудфандинга.

Примечания

Ссылки 

 Наличное и постоянное население по административному и территориальному делению и по полу, Нагорно-Карабахская Республика, Национальная Статистическая Служба РА. Таблица 1.1, стр. 51 Доступ: 
 Справочник социального-экономических характеристик административно-территориальных единиц Нагорно-Карабахской Республики. Желтые страницы, Каграманян А. Ш., г. Ереван, Изд. Джардарагет, 2015 г., ISBN 978-9939-72-184-2 , с. 119. Доступ: 
 Ш. М. Мкртчян  Историко-архитектурные памятники Нагорного Карабаха, Ереван, изд. Парберакан, 1989 г., с. 96 , 
 Недавние репортажи на местном телеканале Арцах ТВ , , 
 Недавниe репортажи видеоблогера А. Восканяна 

Гадрутский район НКР
Населённые пункты Ходжавендского района